Pale bezeichnet folgende Orte:

 Pale (Bosnien und Herzegowina), bosnische Stadt
 Pale-Prača, Gemeinde in der Föderation Bosnien und Herzegowina
 Pale (Umbrien), Bergdorf in Umbrien, Ortsteil von Foligno
 Pale (Finikas), Dorf der Gemeinde Finikas auf Kreta, siehe auch Koxare
 Palé, Gemeinde in Ungarn in Komitat Baranya
 San Antonio de Palé, Hauptstadt der Insel Annobón in Äquatorialguinea

Pale steht zudem für:
 das historische Gebiet rund um Dublin, siehe Pale (Irland)
 eine antike Stadt auf Kefalonia siehe: Pale (Kefalonia)
 der Ringkampf als letzten Wettkampf im antiken Fünfkampf, siehe Pale (Ringkampf)
 eine ehemalige Band aus Aachen, siehe Pale (Band)
 eine ehemalige Band aus Zürich, siehe Caladmor
 "The Pale of settlement", ein Juden erlaubtes Siedlungsgebiet Russlands, siehe Ansiedlungsrayon
 einen österreichischen Ski- und Snowboard-Hersteller, der diese zwischen 1955 und 2008 in Kärnten produzierte

Pale ist der Familienname folgender Personen:
 Tyohepte Pale (1915–2001), Künstler der afrikanischen Ethnie der Lobi

Pale ist der Künstlername von:
 Lia Pale, österreichische Musikerin